Die sieben Crannógs im Tal von Kilmartin befinden sich in drei Seen (hier Lochs genannt) nördlich des Ortes Kilmartin in der Grafschaft Argyll and Bute in Schottland.

Crannógs im Loch Awe 
Im Laufe einer Unterwasseruntersuchung im Loch Awe wurden 1972 ungefähr 60 Stellen untersucht und an 20 Plätzen wurden Crannógs bestätigt. 16 davon liegen in jenem Teil des Loch Awe der zu Argyll gehört. Aber nur vier, am südwestlichen Ende des Lochs, gehören zu Kilmartin. Die Crannógs (1) und (4) sind gewöhnlich über dem Wasserspiegel sichtbar und der Damm (von Crannógs l) ist sogar vom Ufer aus zu sehen.

Crannóg 1 () liegt 60 m vom Ufer in der Bucht zwischen Liever Island und Rubha Mhic Chaisein. Der nahezu runde Crannóg misst ungefähr 20 mal 18 m. Im Norden befindet sich ein gebogener steinerner Damm, wahrscheinlich eine Bootslandestelle.
Crannóg 2 () liegt in einer Bucht 500 m nordöstlich des Fincharn Castle. Der ovale Crannóg misst ungefähr 21 mal 13 m.
Crannóg 3 () liegt ungefähr 80 m nördlich des Ufers bei KiIneuair. Es ist ein ovaler Crannógs von ungefähr 25 mal 16,5 m.
Crannóg 4 () liegt ungefähr 100 m nördlich vom Ufer am Ederline Bootshaus. Der große ovale Crannóg (37 mal 27 m und drei Meter hoch) ist auf dem Ende eines unterseeischen Felsensporns errichtet. Im Laufe der Untersuchungen wurden bearbeitete Bauhölzer sowie eine Dreh- und eine Sattelmühle gefunden. Eine Probe ergab einen Radiocarbonwert von 370 v. Chr. ± 45 Jahre.

Crannógs im Loch Ederline 
Loch Ederline bildet die südwestliche Verlängerung von Loch Awe. Ein nachgewiesener und ein möglicher Crannóg liegen im Loch Ederline.

Crannóg 1 () liegt ungefähr 60 m vom Westufer. Dieser Crannóg misst ungefähr sechs Meter im Durchmesser und liegt 0,3 m über dem gegenwärtigen Wasserspiegel. Wahrscheinlich gab es auch hier einen Damm zwischen dem Crannóg und dem angrenzenden Ufer.

Crannóg 2 liegt an der Nordwestküste des Sees, etwa 300 m nordöstlich von Auchinellan Farm. Der grasüberwachsene Hügel hat ungefähr 35 m Durchmesser und liegt 0,7 m über der Wasserlinie. Er ist als möglicher Crannóg identifiziert worden. Ohne Ausgrabung muss die Identifizierung allerdings unsicher bleiben.

Mutmaßlicher Crannóg im Loch Loran 
Das kleine Loch Loran liegt etwas südlicher als Loch Awe.

In der Nähe von der Nordostecke von Loch Loran wurde bei ungewöhnlich niedrigem Wasserpegel eine massive Anhäufung von Bauhölzern bemerkt. Aber bei normalem Wasserstand fand sich keine Spur einer Struktur.

Literatur 
 M. Campbell & M. Sandeman: Mid Argyll: an archaeological survey, In: Proc Soc Antiq Scot, Bd. 95 1964
 M. G. Cavers: Argyll Crannog Survey (various parishes), crannog sites, In: Discovery Excav Scot, Bd. 4 2003

Weblinks 
 
 Grabungsbericht zum Crannóg Ederline Boathouse (Crannóg 1 in Loch Awe)

Einzelnachweise 

!
Lokale Bauform
Geographie (Kilmartin)
Insel (Argyll and Bute)
Insel (Europa)